Ventimiglia kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Ventimiglia (udde),

Italien 

 Ventimiglia, kommun, Ligurien, Provincia di Imperia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar